Села:
 Марківці — Вінницька область, Козятинський район
 Марківці — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Марківці — Хмельницька область, Красилівський район
 Марківці — Хмельницька область, Хмельницький район
 Марківці — Хмельницька область, Шепетівський район
 Марківці — Чернігівська область, Ніжинський район

Залізниця:
 Марківці — зупинний пункт Ніжинського напрямку Київської дирекції Південно-Західної залізниці